Премия Дэнни Хайнемана — общее название двух премий, вручаемых Американским институтом физики:

 Премия Дэнни Хайнемана в области математической физики
 Премия Дэнни Хайнемана в области астрофизики

Также существует Премия имени Дэнни Хайнемана , вручаемая Гёттингенской академией наук